8-й чемпионат СССР по волейболу среди женщин проходил с 7 по 14 октября 1945 года в Дзауджикау в парке культуры и отдыха имени К.Хетагурова с участием 10 команд. Чемпионский титул во 2-й раз в своей истории выиграл московский «Локомотив».

Система проведения чемпионата 
10 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты

Призёры 

 «Локомотив» (Москва): Елена Войт, Александра Дёмина, Валентина Свиридова (Марчук), Валентина Осколкова, Н.Семёнова, Мария Сунгурова, Мария Топоркова. Тренер — Валентина Осколкова.

 «Спартак» (Москва): Нина Бодрова, Александра Жарова, Е.Князева, Зоя Козлова, Н.Крюкова, Нина Лагуткина, А.Никитина, С.Семёнова. Тренер — Владимир Михейкин.

 «Спартак» (Ленинград): Р.Александрова, Анна Афанасьева (Смирнова), Таисия Барышникова, Валентина Гладкова, Валентина Квашенинникова, Вера Михеева, А.Репина. Тренер — Алексей Барышников.

Литература
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1945 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1945 году